2 miejscowości w Polsce:
 Kołpaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Kołpaki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda

miejscowości na Białorusi
 Kołpaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kopciówka
 Kołpaki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kopciówka

Zobacz też 
 kołpak